Sarbach ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Sarbach († 1492), in Basel wirkender Baumeister
 Michael Sarbach (* 1981), Schweizer Politiker 

Siehe auch:
 Mount Sarbach